Close Harmony steht für:

 Close Harmony, Form des Arrangements in der Popmusik und im Jazz
 Close Harmony (Kurzfilm), US-amerikanischer Film von Nigel Noble (1981)